

Населені пункти та їхні частини
 Засцянкі — село в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Засцянкі — село в гміні Супрасль Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Засцянкі — село в гміні Млинари Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Засцянкі — частина села Долга в гміні Дрелюв Більського повіту Люблінського воєводства

Примітки